Подгорновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Подгорновское сельское поселение — входит в Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской области
 Подгорновское сельское поселение — входит в Киясовский район Удмуртии